Перевесное — название населённых пунктов:

Россия 
 Перевесное — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Перевесное — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.